Пожарен сезон се нарича периодът от време през годината, когато типично се развиват пожари в природата, основно горски пожари. Тъй като предпоставка за избухване на природни пожари е сухото и горещо време, голяма част от пожарния сезон съвпада с летните месеци, конкретно в Европа, но различните региони имат свои специфики.

Други фактори, които влияят на поведението на огъня (продължителност, интензивност) са типът и гъстотата на растителността, типът почва, степента на влажност на почвата, докато топографията на терена и присъствието на вятър влияят на посоката и скоростта на разпространение.

По света

Европа 
Пожарният сезон в Европа типично започва през май/юни и завършва през септември. През 2020 година обаче някои от най-съществените пожарни рискове се наблюдават на Балканите и Източна Европа извън основния пожарен сезон – през зимата и пролетта. Последното е свързано с прехода от влажни към сухи условия, които оказват влияние върху климата на голяма част от северозападна и североизточна Европа през ранната пролет.

САЩ 
В голяма част от щатите в САЩ зимата и пролетта са по-влажни и студени, поради което тогава условията за възникване и развитие на горски пожари са в летните и есенните месеци. За сравнение с тях в Северна Калифорния, влажните месеци са есента и зимата, поради което пожарният сезон съвпада с пролетта и лятото. За САЩ пикът на пожарния сезон е август, като горските пожари са най-често явление в Калифорния, Джорджия, Тексас, Северна Каролина, Флорида, Аризона и Оклахома.

Южна Африка 
Тъй като Република Южна Африка попада в два различни климатични пояса, в страната се наблюдават два пожарни сезона в рамките на годината: в района на провинция Западен Кейп (югозападната част на страната, където климатът се влияе от Атлантическия океан) пожарният сезон съвпада със сухите летни месеци – от края на септември до средата на април, а в останалата част от страната (чийто климат е под влиянието на Индийския океан) съвпада със сухите зимни месеци, като сухият сезон е от април до октомври, и част от него е зимата – от май до август.

Удължаване на пожарните сезони и мегапожари 
Според данни от САЩ от 1950-те години пожарният сезон е бил пет месеца, но с течение на времето и с промените в глобалния климат пожарният сезон вече е удължен до седем месеца. В западната част от страната през 2020 г. пожари вече възникват в месеци от годината, в които са били необичайни доскоро. Глобалното затопляне води до по-чести и дълготрайни засушавания, създават се условия за по-силен вятър (който е фактор за разпространение на пожари) и условия за по-големи и неконтролируеми пожари, наричани мегапожари. Мегапожарите типично засягат повече от сто хиляди акра земя, и са толкова интензивни, че създават свои собствени климатични системи.

Сред другите фактори, които допринасят за удължаването на пожарните сезони, са повишената дървесна смъртност в резултат от вредители по иглолистните дървета, както и появата на инвазивни растителни видове като тревистия вид покривна овсига (Bromus tectorum), който е лесно запалим и води до по-широко разпространение на низовите пожари.

Източници 

Горски пожари